Moussa Dadis Camara, (1964 ou 1968 - ) le troisième président de la République de Guinée.
 Moussa Camara, athlète malien.
 Moussa Camara, footballeur guinéen.